La bomba puede referirse a:

La Bomba: Programa venezolano dedicado al mundo del corazón emitido desde 2008.
La bomba (historieta): Historieta española de la serie Superlópez de 1990.
La bomba (canción de Ricky Martin): Canción de Ricky Martin de 1998.
La bomba (canción de Azul Azul): Canción de pop latino grabada por Azul Azul en 2000 y luego cantada por King África.
 La Bomba (Sonora), localidad en el estado de Sonora, México.